Marmorek ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Marmorek (1865–1923), Bakteriologe und Zionist
 Oskar Marmorek (1863–1909), österreichischer Architekt und Zionist
 Schiller Marmorek (1878 oder 1880–1943), österreichischer Jurist und Schriftsteller